Spinops sternbergorum — вид птахотазових динозаврів родини цератопсид (Ceratopsidae), що існував наприкінці крейдяного періоду (76,5 млн років тому) у Північній Америці.

Історія 
Влітку 1916 року, ймовірно, на початку липня, Чарльз Газеліус Штернберг і його син Леві Штернберг в поселенні Стіввіль, розташованого в одній милі нижче за течією від гирла річки Беррі-Крік у провінції Альберта в Канаді, на невеликій відстані один від одного виявили два черепи, що належать представникам групи цератопсів. Нові вид та рід були названі та описані у 2011 році. Назва роду походить від латинського spina — «шип», і давньогрецького ὤψ — «обличчя». Позначення виду надано на честь першовідкривачів.

Точне місце знахідки невідоме. Інтенсивні дослідження в останні роки були не в змозі визначити місце розташування скам'янілостей у геологічних шарах. Ймовірно, їх було виявлено в нижніх шарах формації Парк Динозаврів. Обидва черепи датуються кампаном приблизно близько 76 мільйонів років тому. Голотип NHMUK R16307 складається з частини тім'яної кістки. Ряд інших зразків даного виду: NHMUK R16308, частина тім'яної кістки, а також фрагменти нижньої щелепи та кісток кінцівок; NHMUK R16306, фрагменти верхньої частини черепа та морди; NHMUK R16309, фрагмент кістки черепа. Голотип та зразок під номером NHMUK R16308 відносяться до різних осіб.

Опис 
Spinops був середнім за розмірами представником цератопсів, завдовжки близько 4,5 м і вагою близько 1,3 т. Він був чотирилапою травоїдною твариною з відносно коротким хвостом і великою головою з довгим кістковим коміром у задній частині черепа, на краях якого розташовувалися роги, так само роги розташовувалися на носі і над очима.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Chiba et al. (2017):

Примітки 

Цератопси
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2011